Die B Grupa 1979/80 war die 31. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 11. August 1979 und endete am 14. Juni 1980.

Modus 
Die 44 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 42 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten drei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1979 80
Fußballsaison 1979/80